Clitellio — рід малощетинкових червів родини Naididae ряду Haplotaxida.

Види 
 Clitellio arenarius (Müller, 1776)
 Clitellio cavernicolus Botea, 1983
 Clitellio orientalis Finogenova, 1991
 Clitellio poseidonicus (Finogenova, 1985)
 Clitellio saxosus Finogenova, 1985

Примітки 

Гаплотаксиди
Роди кільчастих червів